Junkerschule:

 SS-Junkerschulen,  Schulungsstätten der SS während in der Zeit des Nationalsozialismus
 Junkerschule Vilnius, russische Militärschule in Vilnius